

Населені пункти та їхні частини
 Тарнова — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Тарнова — село в гміні Брудзев Турецького повіту Великопольського воєводства
 Тарнова — село в гміні Пиздри Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Тарнова — село в гміні Тулішкув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Тарнова — село в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Тарнова — частина села Сьвіняри в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства

Примітки